А-ліга 2014 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона здобув Жальгіріс.

Клуби

Турнірна таблиця 

}

Примітки: 
1. Клуб Екранас не отримав ліцензію на участь у наступному чемпіонаті.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2014
Литва
2014 у Литві